A 2008-as Budapest Grand Prix, a Budapest Grand Prix tizennegyedik versenye, július 7. és július 13. között került megrendezésre. A torna története során másodszor Tier III-as kategóriájú, miután 2007-ben a WTA előléptette a Tier IV-es tornák közül. Összdíjazása 175 000 dollár.

A főtáblára harminc játékos került fel, az első két kiemelt a második fordulóban lépett először pályára. Az első kiemelt a magyar Szávay Ágnes volt, aki nagy meglepetésre az első meccsén kikapott.

Egyéni

Kiemeltek
  Szávay Ágnes (második kör)
  Alizé Cornet (Győztes)
  Cvetana Pironkova (második kör)
  Iveta Benesova (első kör)
  Lucie Safarova (második kör)
  Pauline Parmentier (első kör)
  Klára Zakopalová (Negyeddöntő)
  Sorana Cirstea ''(első kör)

Források
 Egyéni és páros főtábla eredményei (selejtezővel)

További információk
 A torna honlapja

Kapcsolódó szócikkek
 2008-as WTA-szezon
 Budapest Grand Prix

B
Hungarian Ladies Open